Le nom tabatière désigne :
 une tabatière, petite boîte destinée à contenir du tabac à priser ou à fumer.
 une tabatière est une fenêtre placée sur un toit, dans la même pente que celui-ci, destinée à éclairer les combles ou une pièce sous toiture.
 La tabatière anatomique est une petite dépression à la base du pouce.
 La Tabatière est un village de la municipalité de Gros-Mécatina au Québec.